EBML ( — расширяемый бинарный метаязык) — двоичный формат файлов, при создании которого стояла задача создать аналог XML для двоичных данных. Изначально был создан для мультимедиа-контейнера Matroska, используется в WebM.

Важной особенностью формата является наличие «значений по умолчанию» для многих элементов, это позволяет создавать файл без детального описания всех (повторяющихся из файла в файл) параметров.

Типы данных 
 Signed Integer — знаковое целое, порядок байт big-endian, произвольного размера от 1 до 8 байт.
 Unsigned Integer — беззнаковое целое, порядок байт big-endian, произвольного размера от 1 до 8 байт.
 Float — число с плавающей запятой, порядок байт big-endian, размер 4 или 8 байт.
 String — текстовая строка в формате ASCII (символы ASCII, с кодами от 32 до 127). Наличие завершающего нуля опционально и зависит от требований парсера.
 UTF-8 — строка Unicode в формате UTF-8. Наличие завершающего нуля опционально и зависит от требований парсера.
 Date — время в наносекундах, знаковое целое, 64 бита. 0 означает начало третьего тысячелетия 01.01.2001 00:00:00,000000000 UTC.
 master-element — контейнер для других EBML-элементов (более низкого уровня).
 Binary — данные, не интерпретируемые парсером.

Числа переменного размера 
Одной из особенностей формата являются числа переменного размера. Кодирование числа осуществляется подобно кодированию символов в кодировке UTF-8, размер числа определяется количеством нулевых бит (точнее, положением первого ненулевого бита). Максимальное число вычисляется как 2количество битов-2.

См. также 
 WBXML

Ссылки 
 EBML RFC (Draft)  — черновик стандарта EBML
 EBML Homepage — the opensource Extensible Binary Meta-Language 

XML